Boussac (Aveyron)
 Boussac (Creuse)
 Boussac (Lot)
 La Boussac

Desambiguações de topônimos